20-й женский молодёжный чемпионат Европы по волейболу (финальный турнир) проходил с 26 августа по 3 сентября 2006 года в двух городах Франции (Сен-Дье-де-Воже и Меце) с участием 12 сборных команд, составленных из игроков не старше 19 лет. Чемпионский титул в 4-й раз в своей истории и во 2-й раз подряд выиграла молодёжная сборная Италии.

Команды-участницы 
 Франция  — команда страны-организатора;
 Италия, Сербия и Черногория, Россия — по итогам молодёжного чемпионата Европы 2004;
 Белоруссия, Бельгия, Нидерланды,  Польша,  Турция, Украина, Хорватия, Чехия — по результатам квалификации.

Квалификация   
Квалификация (отборочный турнир) чемпионата прошла с 24 по 28 мая 2006 года с участием 24 команд. Были разыграны 8 путёвок в финальный турнир европейского первенства. От квалификации освобождены Франция (команда страны-организатора), Италия, Сербия и Черногория, Россия (по итогам предыдущего чемпионата Европы). 

Отборочный турнир включал один групповой этап, по две лучшие команды из групп которого вышли в финальную стадию чемпионата Европы.

Система розыгрыша 
Соревнования состояли из предварительного этапа и плей-офф. На предварительной стадии 12 команд-участниц были разбиты на 2 группы, в которых играли в один круг. По две лучшие команды из групп вышли в полуфинал плей-офф и далее определили призёров чемпионата. По такой же системе итоговые 5—8-е места разыграли команды, занявшие в группах 3—4-е места

Предварительный этап

Группа 1 
Сен-Дье-де-Вож

26 августа
 Италия — Хорватия 3:1 (17:25, 25:16, 25:16, 25:20); Бельгия — Франция 3:0 (25:15, 25:21, 25:23); Белоруссия — Чехия 3:0 (25:21, 25:11, 25:21).

27 августа
 Италия — Бельгия 3:0 (25:14, 25:16, 25:22); Франция — Чехия 3:2 (22:25, 25:18, 25:21, 16:25, 15:12); Хорватия — Белоруссия 3:1 (26:24, 26:24, 12:25, 25:16).

28 августа
 Италия — Чехия 3:1 (25:22, 22:25, 25:19, 25:19); Хорватия — Бельгия 3:0 (25:10, 25:22, 25:20); Франция — Белоруссия 3:0 (26:24, 26:24, 25:19).

30 августа
 Хорватия — Чехия 3:0 (25:21, 25:23, 25:17); Бельгия — Белоруссия 3:0 (25:20, 25:16, 26:24); Италия — Франция 3:0 (25:22, 25:19, 25:17).

31 августа
 Чехия — Бельгия 3:0 (25:12, 25:20, 27:25); Италия — Белоруссия 3:0 (25:8, 25:12, 25:12); Хорватия — Франция 3:1 (25:21, 25:18, 23:25, 25:13).

Группа 2 
Мец

26 августа
 Украина — Нидерланды 3:1 (19:25, 25:17, 25:20, 26:24); Сербия и Черногория — Польша 3:0 (25:16, 25:17, 25:21); Россия — Турция 3:1 (23:25, 25:19, 25:20, 25:23).

27 августа
 Сербия и Черногория — Украина 3:2 (14:25, 23:25, 28:26, 29:27, 16:14); Турция — Нидерланды 3:2 (23:25, 25:15, 25:19, 13:25, 16:14); Россия — Польша 3:1 (25:23, 25:20, 22:25, 25:18).

28 августа
 Сербия и Черногория — Нидерланды 3:1 (25:16, 17:25, 25:13, 25:16); Украина — Россия 3:2 (21:25, 25:21, 20:25, 25:19, 15:10); Турция — Польша 3:0 (25:21, 25:19, 25:22).

30 августа
 Россия — Сербия и Черногория 3:0 (25:20, 25:18, 25:22); Нидерланды — Польша 3:1 (25:20, 26:24, 23:25, 25:14); Украина — Турция 3:0 (25:21, 25:14, 25:20).

31 августа
 Россия — Нидерланды 3:0 (25:23, 25:23, 29:27); Турция — Сербия и Черногория 3:0 (25:19, 25:16, 25:16); Украина — Польша 3:0 (25:17, 25:22, 25:11).

Плей-офф 
Сен-Дье-де-Вож

Полуфинал за 5—8-е места 
2 сентября
 Сербия и Черногория — Бельгия 3:0 (25:19, 25:22, 25:16).
 Турция — Франция 3:1 (25:18, 22:25, 25:22, 25:12).

Полуфинал за 1—4-е места 
2 сентября
 Италия — Украина 3:0 (25:19, 25:21, 25:17).
 Хорватия — Россия 3:1 (28:26, 25:22, 33:35, 25:20).

Матч за 7-е место 
3 сентября
 Франция — Бельгия 3:2 (19:25, 25:18, 25:14, 22:25, 15:13).

Матч за 5-е место 
3 сентября
 Турция — Сербия и Черногория 3:0 (25:21, 25:19, 25:17).

Матч за 3-е место 
3 сентября
 Украина — Россия 3:0 (25:23, 25:19, 27:25).

Финал 
3 сентября
 Италия — Хорватия 3:0 (25:21, 25:20, 25:21).

Итоги

Положение команд

Призёры 
  Италия: Мануэла Ди Крешенцо, Констанца Манфредини, Лючия Бозетти, Луизина Костагранде, Стефания Окака, Светлана Сафронова, Федерика Стуфи, Мэрилин Строббе, Серена Мальвестито, Стефания Корна, Луна Вероника Кароччи, Мартина Боскокурто. Главный тренер — Марко Менкарелли.

  Хорватия: Ана Грбач, Симона Ушич, Елена Алайбег, Майя Буразер, Даниэла Анджелич, Хана Чутура, Инес Медвед, Майя Батина, Мария Прша, Матеа Икич, Дина Джапо, Ивана Калебич, Марина Любичич, Паола Дошен. 

  Украина: Елена Новгородченко, Ольга Гейко, Анастасия Трач, Наталия Гончарова, Надежда Кодола, Ольга Савенчук, Виктория Дедкова, Ольга Вергун, Ольга Трач, Валерия Гончарова, Юлия Первухина, Юлия Герасимова, Галина Козловская, Елена Четверикова.

Индивидуальные призы 
 MVP:  Наталия Гончарова
 Лучшая нападающая:  Луизина Костагранде
 Лучшая блокирующая:  Федерика Стуфи
 Лучшая связующая:  Мануэла Ди Крешенцо
 Лучшая либеро:  Паола Дошен
 Лучшая на подаче:  Лючия Бозетти
 Лучшая на приёме:  Матеа Икич
 Самая результативная:  Наталья Дианская

Примечания

Ссылки 
 Сайт Европейской конфедерации волейбола
 Архив волейбольных результатов
 European Volleyball Championship U20 2006. women.volleybox

2006
2006 год в волейболе
Чемпионаты Европы во Франции